Příjmení Závodný nosí více významných osobností:

 Antonín Závodný (1922–1990) – český skladatel lidové hudby
 Lucie Sára Závodná (* 1984) – česká spisovatelka
 Ľubomír Závodný (* 1959) – slovenský architekt

Česká příjmení